Canillas de Aceituno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canillas de Aceituno (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Canillas de Aceituno (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar